Gamm peut faire référence à : 
 David Gamm (né en 1995), lugeur allemand.
 Rüdiger Gamm (né en 1971), mathématicien allemand "Calculateur prodige".

 Gamm Vert, une enseigne de jardinerie.
 Société de mathématiques appliquées et de mécanique, société savante allemande pour la promotion des sciences (Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik, souvent désignée par l'acronyme GAMM).